Les Trois Masques est le titre de plusieurs œuvres :

Théâtre 
 Les Trois Masques, une pièce de théâtre écrite par Charles Méré, créée en 1908

Cinéma 
 Les Trois Masques, un film dramatique français réalisé par Henry Krauss, sorti en 1921
 Les Trois Masques, un film dramatique français réalisé par André Hugon, sorti en 1929